

Patronyme 

 Eugene Craddock (1935-1971), chanteur de rock américain ;
 Jody Craddock (1975-), footballeur anglais ;
 Gregory Lawson Craddock (1992-), coureur cycliste américain ;
 Omar Craddock (1991-), athlète américain ;
 Robert Craddock (1923-2003), joueur américain de football.

Toponyme 

 Le mont Craddock est une montagne située dans le massif Craddock (massif Sentinel) en Antarctique.
 Le  est un massif montagneux en Antarctique.

Titres 

 Le Capitaine Craddock est un film musical allemand réalisé par Hanns Schwarz et Max de Vaucorbeil, sorti en 1931.
 Meurtre à Craddock House est un roman policier écrit par l'écrivaine britannique Patricia Wentworth en 1939.
Patronyme anglais